Az utolsó budai basa Jókai Mór elbeszélése (1860)
 Az utolsó budai basa magyar történelmi film (1963)